Minimasgali est un nom propre qui peut désigner :
 Minimasgali, une île de la subdivision de Dhaalu aux Maldives ;
 Minimasgali, une île de la subdivision de Faafu aux Maldives.